Фінал Кубка Іспанії з футболу 2002 — футбольний матч, що відбувся 6 березня 2002 року. У ньому визначився 100-й переможець кубка Іспанії.

Шлях до фіналу

Подробиці

Джерела 
 Матч на transfermarkt 

Фінали кубка Іспанії з футболу
2002 у футболі
2002 в іспанському спорті